Nowy Las ist der Name folgender Orte in Polen:
 Nowy Las (Jedwabno) in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Nowy Las (Czerniejewo) in der Woiwodschaft Großpolen
 Nowy Las (Kazimierz Dolny) in der Woiwodschaft Lublin
 Nowy Las (Głuchołazy) in der Woiwodschaft Oppeln